Decorazioni, onorificenze e medaglie concesse dall'Armenia.